Локомотивите серия 35.00 е образувана след три доставки на общо 45 машини. Това е най-масовата серия нормалнорелсови тендерни локомотиви. Те са първите машини, предназначени за помощни локомотиви на бързи и пътнически влакове, както и за возене на леки пътнически влакове по второстепенните линии. По време на Първата световна война в Турция остават 4 локомотива (№№ 2007, 2010, 2013 и 2017), които след около 15-годишно отсъствие се завръщат в България.

Първоначално са оборудвани с вакуумна и ръчна спирачка. След 1945 г. на всички е монтирана двустъпална въздушна помпа и с автоматична и допълнителна въздушна спирачка. Спирателни са всички сцепни колооси. Поради симетричността на ходовата си част локомотивът е в състояние да се движи и на преден и заден ход с конструктивната си скорост.

Изпълняват първоначалното си предназначение до началото на 50-те години. След това се оказва, че масата на влаковете не са по техните възможности. Една малка част от тях продължават да обслужват пътническите и товарните влакове по второстепенните линии, а основната преминава в маневрената дейност. Вече след навлизането на дизелова и електрическа тяга остават в резерв и към 1972 - 1976 г. са бракувани 34 броя. От тях 35.02 е предаден за локомотив-паметник на гара Монтана, а 35.05 е експониран на гара Царева ливада.

Благодарение на своята универсалност и леко обслужване локомотивите са в експлоатация средно около 56 години. По-голямата част от тях са в работа между 55 и 65 години, с което са на едно от първите места в БДЖ. Най-дълго време в експлоатация е локомотив 35.15 – 69 години.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 35.00

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви